Тангкубан, полное название Тангкубан-Прау () — действующий вулкан на острове Ява.

Расположен в центральной части Явы, в 32 км к северу от Бандунга. Последнее извержение Тангкубан-Прау было отмечено в 1983 году. Популярный туристический объект в стране, на вершину Тангкубан-Прау можно въехать на машине по специально построенной дороге.

Тангкубан-Прау в переводе означает «Перевернутая лодка».

Примечания

Ссылки 
 
 Volcano World: Tangkuban Perahu  
 

Активные вулканы
Вулканы Индонезии
Стратовулканы
Западная Ява